Masha est l'un des personnages du manga Tôkyô mew mew et de la série animée Mew Mew Power sous le nom de Mini Mew.
Il a été créé et dessiné par la journaliste Reiko Yoshida et la dessinatrice Mia Ikumi, en 2002.

Présentation 
Masha est un robot sous le nom de base de R2000 pour but d'aider les Mew Mew à vaincre des extraterrestres qui veulent envahir la Terre !
Ce robot de par sa forme et couleur ressemble à un petit animal volant, possédant 2 ailes de couleur rouge qui lui permettent de voler, 2 grands yeux roses et une bouille tirant du rose et blanc.
Ce robot a été offert à Ichigo Momomiya par Keiichiro Akasaka (son créateur) lors de sa venue dans l'équipe Mew Mew. Ce petit robot à la particularité de détecter une présence d'extra-terrestres(predasite) permettant d'aider les Mew Mew à les repérer puis les vaincre. Dans plusieurs épisodes il les aidera au combat mettant sa vie en péril pour tenter de les sauver. Il a la particularité de pouvoir rétrécir, ce que Ichigo en profite pour l'utiliser comme porte clé sur son téléphone portable quand elle n'est pas en mission.
Mais il n'a pas pour autant une Intelligence Artificielle très développée, il forme des phrases simples et répétitives et ne comprend pas beaucoup de mots différents. Mais il est apte à parler, à défendre, prévenir par un signal les autres Mew Mew d'un danger, stocker les pierres de puissances (utiliser quand les 5 Mew Mew n'étaient pas tous découvertes) et peut manger les Chiméranimaux.

Autres 
 Dans un épisode il était question d'améliorer ses pouvoirs comme devenir un robot ou aider les Mew Mew dans leurs tâches ménagères (ranger leurs chambres) ce qui ne l'a pas plu et ne sera pas envisagé
 Dans la série animée Mew Mew Power il s'appelle Mini Mew

Notes et références

Voir aussi 
 Tôkyô mew mew

Personnage de Tokyo Mew Mew